Laughing Gas bezeichnet:

 Laughing Gas (1907), Kurzfilm von Edwin S. Porter
 Laughing Gas (1914), Slapstick-Film von Charlie Chaplin